Zwarg ist der Familienname folgender Personen:

 Itiberê Zwarg (* 1950), brasilianischer Jazzmusiker
 Mariana Zwarg, brasilianische Jazzmusikerin und Arrangeurin
 Matthias Zwarg (* 1958), deutscher Journalist und Verleger
 Oliver Zwarg (* 1971), deutscher Konzert- und Opernsänger (Bassbariton) und Gesangspädagoge